[Un acte de divorce] peut faire référence à :

 , une pièce de théâtre de 1921 de Clemence Dane qui a servi de base à plusieurs scénarios de films :  
 A Bill of Divorcement, un film de 1922 réalisé par Denison Clift ;
 A Bill of Divorcement, titre original du film Héritage réalisé par George Cukor et sorti en 1932 ;  
 A Bill of Divorcement, un film de 1940 réalisé par John Farrow.